Landesregierung Pröll bezeichnet mehrere Regierungen Niederösterreichs:
 Landesregierung Pröll I
 Landesregierung Pröll II 
 Landesregierung Pröll III
 Landesregierung Pröll IV
 Landesregierung Pröll V
 Landesregierung Pröll VI